El National Invitation Tournament 1982 fue la cuadragésimo quinta edición del National Invitation Tournament. La disputaron 32 equipos, celebrándose la fase final de la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad Bradley, que lograba su cuarto título en esta competición.

Equipos

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Semifinales y Final

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1982

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 1980)

Baloncesto en 1982
National Invitation Tournament